Гузенбауэр:
 Гузенбауэр, Альфред (родился 8 февраля 1960) — австрийский политический деятель, Федеральный канцлер Австрии в январе 2007 — декабре 2008.
 Гузенбауэр, Илона (родилась 16 сентября 1947) — австрийская спортсменка, выступавшая в прыжках в высоту, рекордсменка мира.